Pirano – comune della Slovenia
 Pirano – composto eterociclico a sei atomi con un atomo di ossigeno
 Luigi Pirano – francescano e vescovo cattolico italiano
 Pirano di Cornovaglia – o San Pirano, abate della Cornovaglia di origini irlandesi e santo, vissuto nel V secolo